LMN steht für:
 Limbang Airport (IATA-Code), Flughafen von Pekan Limbang, Limbang (Division), Sarawak, Malaysia
 Bahnhof Magdeburg-Neustadt (DS100), siehe Bahnhöfe in Magdeburg #Magdeburg Neustadt

lmn steht für:
 Lamani (ISO-639-3-Code), Sprache aus der Gruppe der indoarischen Sprachen

Abkürzung